En Pologne, Żeronice peut faire référence à :

 Żeronice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Żeronice, un village de la voïvodie de Łódź.